Carlos III de Parma (Lucca, Ducado de Lucca, 14 de enero de 1823-Parma, Ducado de Parma, 27 de marzo de 1854) Infante de España que fue duque de Parma y Plasencia entre 1849 y 1854. Fue miembro de la rama de los Borbón-Parma y jefe de esta casa ducal vinculada a la Casa Real Española.

Orígenes familiares 
Nació el 14 de enero de 1823 en la ciudad de Lucca, capital del ducado del mismo nombre, era hijo del duque Carlos I de Lucca (futuro Carlos II de Parma) y de la princesa María Teresa de Saboya. Era nieto por vía paterna del rey Luis I de Etruria y de la infanta María Luisa de España y por vía materna del rey Víctor Manuel I de Cerdeña y de la archiduquesa María Teresa de Austria-Este.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 10 de noviembre de 1845 en la ciudad de Frohsdorf con la princesa Luisa de Francia, hija del príncipe Carlos Fernando de Francia, duque de Berry, y de la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias. Luisa era nieta de Carlos X de Francia y de Francisco I de las Dos Sicilias. La pareja se instaló en Lucca y después a Parma y tuvieron cuatro hijos: 

Margarita de Borbón-Parma, nacida en Lucca en 1847 y muerta en Viareggio en 1893. Se casó con el pretendiente carlista al trono español, el duque de Madrid, Carlos María de Borbón y Austria-Este.
Roberto I de Parma, nacido en Florencia en 1848 y muerto en Pianos en 1907. Se casó con la princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias y en segundas nupcias con la infanta María Antonia de Portugal.
Alicia de Borbón-Parma, nacida en Parma en 1849 y muerta en Fchwertberg (Austria) en 1935. Se casó con el gran duque Fernando IV de Toscana.
Enrique Carlos de Borbón-Parma, conde de Bardi, nacido en Parma en 1851 y muerto en Menton en 1905. Se casó con la princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias y posteriormente con la infanta Adelgunda de Portugal.

Duque de Parma 
El 19 de abril de 1848 su padre abdicó en su favor después de sufrir las revoluciones liberales de 1848 en favor de la unificación italiana. Carlos III huyó de Parma y se instaló en Cremona, donde fue hecho prisionero. Más tarde también sería hecho prisionero en la ciudad de Milán, y algunos meses después fue liberado gracias a la mediación del gobierno británico. 

Tras una breve estancia en la isla de Malta, viajó a Nápoles y, a continuación, a Livorno, donde estuvo acompañado de su esposa que acababa de dar luz a su primer hijo. Seguidamente la familia buscó refugio en Inglaterra y Escocia. En agosto de 1848 el ejército austriaco entró en Parma y restauró oficialmente Carlos II al poder, si bien este rehusó aceptar el nombramiento y designó nuevamente a su hijo Carlos III como su sucesor, quien regresó a Parma el 18 de mayo de 1849, si bien no se hizo cargo de la administración del ducado hasta el 25 de agosto. 

El 8 de octubre de 1852 recibió el título de infante de España por parte de la reina Isabel II. En la noche del 26 de marzo de 1854 Carlos III fue herido de muerte en la ciudad de Parma por parte de un asaltante que logró escapar. Fue trasladado al Palacio Real, donde murió al día siguiente, siendo enterrado su cuerpo en la ciudad de Viareggio mientras su corazón fue guardado en el Santuario de Santa Maria della Steccata de Parma.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 14 de enero de 1823 - 13 de marzo de 1824 : Su Alteza Real el infante Fernando Carlos (José Victorio Baltasar) de Borbón.
 13 de marzo de 1824 - 4 de octubre de 1847: Su Alteza Real el Príncipe Hereditario de Luca.
 4 de octubre de 1847 - 17 de diciembre de 1847: Su Alteza Real el Príncipe de Lucca.
 17 de diciembre de 1847 - 17 de mayo 1849: Su Alteza Real el Príncipe Hereditario de Parma y Piacenza.
 17 de mayo de 1849 - 27 de marzo de 1854: Su Alteza Real el Duque de Parma y Piacenza, Infante de España (Este último título desde 28 de octubre de 1852).

Órdenes

Ducado de Parma y Piacenzia 

 Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
 17 de mayo de 1849 - 27 de marzo de 1854: Gran maestre.
 17 de enero de 1848 - 17 de mayo de 1849: Gran prefecto.
 17 de mayo de 1849 - 27 de marzo de 1854: Gran maestre de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis.

Ducado de Lucca 

 Decorado de primera clase de la Decoración de San Jorge para el mérito militar

Extranjeras 

 30 de enero de 1823: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 30 de enero de 1823: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
1 de abril de 1842: Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de San José. ( Gran Ducado de Toscana)

Empleos 

 Mayor general comandante general de las Reales Tropas del Ducado de Parma y Piacenza.

Ancestros

Bibliografía 
 Cecchini, Bianca Maria. La danza delle ombre: Carlo III di Borbone Parma, un regicidio nell'Italia del Risorgimento. Lucca: Istituto storico lucchese, 2001.
 Franzè, Giuseppe. L'ultimo duca di Parma: potere, amministrazione e società dell'Ottocento. Modena: Artioli, 1984.
 Myers, Jesse. Baron Ward and the Dukes of Parma. London: Longmans, Green, 1938.
 Nettement, Alfred François. Madame la duchesse de Parme. Paris: J. Lecoffre, 1864.

Referencias 

Duques de Parma
Casa de Borbón-Parma
Infantes de España de gracia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Condecorados de primera clase de la Decoración de San Jorge para el mérito militar
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Grandes maestres de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Infantes de España del siglo XIX
Grandes prefectos de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Nacidos en Lucca
Fallecidos en Parma